

Hrvatska 
 NK Posavina Donji Kukuruzari
 NK Posavina Otok Svibovski
 NK Posavina Prelošćica
 NK Posavina Velika Kopanica
 NK Posavina Zagreb

Bosna i Hercegovina 
 NK Posavina 108 Bijela

Švicarska 
 NK Posavina Basel